Sodere kan syfta på:

Geografi

Etiopien 

 Soderē, ort, Oromia,

Italien 

 Sodere (ort i Italien), Abruzzo, Provincia di Teramo, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar